Дужац може бити:
 Дужац Мали, ненасељено острво, у Пашманском каналу Јадранског мора
 Дужац Велики, ненасељено острво, у Пашманском каналу Јадранског мора
 Дужац (Ист), ненасељено острво западно од острва Ист у Јадранском мору
 Дужац (Тетовишњак Велики), ненасељено острвce источно од острва Тетовишњак Велики у Јадранском мору